цементу
Цемент
 
Міжнародні рейтинги